Кологреевка — название населённых пунктов в России:

 Кологреевка — село в Городищенском районе Пензенской области.
 Кологреевка — деревня в Калининском районе Саратовской области.
 Кологреевка — деревня в Старомайнском районе Ульяновской области.